Perioculodes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sars 1895. Perioculodes ingår i familjen Oedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Perioculodes